Werve steht für:

Orte:
 Werve (Kamen), Ort im Stadtteil Heeren-Werve der Stadt Kamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Heeren-Werve, Stadtteil, in dem Werve liegt

Personen:
 van de Werve, belgisches Adelsgeschlecht aus Antwerpen, Grafen von Vorsselaer
 André van de Werve de Vorsselaer (1908–1984), belgischer Fechter
 Claus de Werve (1380–1439, auch Claus van de Werve, Claus de Werwe), niederländischer Bildhauer
 Hermann de Werve (1584–1656), deutscher Theologe, Astrologe und Kalendermacher

Siehe auch:
 Verve (Begriffsklärung)
 Werwe